Атана́сий ( — «бессмертный») — мужское имя древнегреческого происхождения.

Известные носители 
 Атанасий Великий (1918—1982) — украинский церковный деятель, учёный, историк церкви, археограф. Вице-ректор Украинской Папской коллегии. Священник-василианин, протоархимандрит Василианского Ордена.
 Атанасий (Крупецкий) (1570—1652) — епископ Украинской Греко-Католической Церкви; с 1610 года — епископ Перемышльский, Самборский и Саноцкий.
 Атанасий (Пакоста) (? — 1625) — епископ Украинской Греко-Католической Церкви; с 1609 года — епископ Холмский и Белзский.
 Атанасий (Фурс) (1610—1649) — епископ Украинской Греко-Католической Церкви.
 Атанасий Шептицкий (1686—1746) — епископ Русской униатской церкви, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси — предстоятель Русской униатской церкви (1729−1746).

См. также 
 Пецос, Атанасиос — греческий футболист, защитник австрийского «Рапида»

Мужские имена